Makowica peut désigner :

Toponymie
 :
 Makowica, village de la voïvodie de Mazovie
 Makowica, village de la voïvodie de Petite-Pologne

Homonymie de localités